Алексе́й Олегович Смирно́в:
 Смирнов, Алексей Олегович (род. 1951) — советский и российский правозащитник, диссидент, политический заключённый. 
 Смирнов, Алексей Олегович (род. 1973) — российский музыкант и автор песен, актёр, участник рок-группы «Кафе».